Sihla (1019 m) – szczyt w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji. Znajduje się na północnym krańcu tych gór, w obrębie miejscowości Kołaczków (Kolačkov) i stanowi północne zakończenie grzbietu szczytu Predné hory (1062 m), Północne stoki Sihli opadają do doliny Kołaczkowskiego Potoku (Kolačkovský potok), grzbiet oddziela doliny dwóch jego dopływów. Po wschodniej stronie jest to potok Siglianka, po zachodniej potok bezimienny.

Sihlę  porasta lasem, ale na jej łagodnym północno-zachodnim stoku opadającym do zabudowanych obszarów wsi Kołaczków jest duża polana. Przez Sihlę nie prowadzi żaden szlaki turystyczny.

Przypisy 

Szczyty Gór Lewockich